ou U-115 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale :
 L'Unterseeboot 115, sous-marin navire de tête de type 115, quille lancée mais non fini à la fin de la guerre; démoli partiellement, ses moteurs diesel serviront pour le .
 Durant la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé un autre sous-marin avec un nom similaire:
 SM UB-115, un sous-marin de Type UB III lancé en 1917 avant de couler le .
 L'Unterseeboot 115, sous-marin de type XI.B capable d'entreposer un hydravion Arado Ar 231; quille lancée en 1939, mais après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1930